Daniel Stern – aktor
 Daniel Stern – psychoanalityk
 ojciec bohatera filmu Rok, w którym moi rodzice wyjechali na wakacje